Сборная Казахстана по хоккею с шайбой на Зимней Универсиаде 2013 стала серебряным призёром.

Состав

Ссылки 
 Сайт зимней Универсиады 2013 в Трентино 

Хоккей с шайбой в Казахстане